Стригун — українське прізвище.

 Стригун Назар Федорович
 Стригун Федір Миколайович

Українські прізвища